Марк Леонидович Вейнгеров (1903—1973) — советский учёный-физик.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в семье врачей — педиатра Цецилии (Ципоры) Борисовны Бруштейн (?—1953) и физиотерапевта, бальнеолога Леонида Иосифовича Вейнгерова (1867 — после 1934), автора работ «Краткое руководство по общей и частной рецептуре с описанием наиболее употребительных препаратов, не вошедших в российскую фармакопею» (1909) и «Гидротерапия. Грязелечение» (в книге «Руководство по физическим методам лечения», 1930), председателя Общества для оказания помощи бедным евреям Васильевского острова и Галерной гавани («Цдоко гдейло», Средний проспект, дом 33), в 1907—1911 годах секретаря Санкт-Петербургского медицинского общества .

В 1925 году окончил физическое отделение физико-математического факультета ЛГУ. Учился в аспирантуре у академика А. А. Лебедева (был его первым аспирантом) и работал на кафедре.

С 1931 года научный сотрудник в ГОИ, в том числе много лет руководил лабораторией инфракрасной техники. В довоенный период также преподавал физику в ЛГУ и Военно-воздушной академии имени А. Ф. Можайского.

На научно-преподавательской работе в ЛИТМО: профессор кафедры общей физики (1945—1948), зав. кафедрой инфракрасной техники (1948—1954), зав. кафедрой (1956—1965), профессор (1954—1956, 1965—1967) кафедры физической оптики и спектроскопии.

Кандидат физико-математических наук (1930), доцент (1935), доктор физико-математических наук (1940), профессор (1942).

Специалист в области физики и техники инфракрасных лучей. Создал приёмник ИК-излучения на основе помещенной в вакуумный сосуд биметаллической пластинки (1932). Изобрёл новый селективный оптико-акустический приёмник — спектрофон с чувствительностью от ультрафиолетовой до миллиметровой области спектра (1937). Совместно с С.М. Лучиным создал неселективный оптико-акустический приёмник (1941).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за изобретение оптико-акустического метода экпрессного газового анализа
 орден «Знак Почёта»
 медали

Примечания

Ссылки 

 Портрет Л. И. Вейнгерова (отца физика) работы Д. И. Киплика (1907)

Источники 
 Биографические сведения
 Вейнгеров, Марк Леонидович

Физики СССР
Физики по алфавиту
Ученики Петришуле
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
СПбНИУ ИТМО